Ля́скеля (, ) — посёлок в Питкярантском районе Карелии. Ляскеля расположен к северу от Ладожского озера, вдоль реки Янисйоки, в 38,5 км к северо-западу от Питкяранты. Население составляет 1700 человек, а муниципалитет - 3650 человек (в 2012 г.)  Административный центр Ляскельского сельского поселения.

Общие сведения 
В переводе с финского языка название посёлка означает Река, по которой спускаются к озеру.

Расположен на реке Янисйоки, близ её впадения в Ладожское озеро. Одноимённая железнодорожная станция расположена на 17 км ветки Янисъярви — Питкяранта между остановочными пунктами Харлу — Вялимяки.

Впервые поселение упоминается в «Поземельной книге Корельского уезда» в 1618 году.

В посёлке действует церковь Михаила Архангела
и Евангелическо-лютеранская церковь Воскресения Христова .

История 

Первоначально Ляскеля входила в состав волости Сортавала, а затем принадлежала муниципалитету Харлу, который был передан Финляндии Советским Союзом. Рядом с работавшими там лесопилками были построены деревообрабатывающий завод и бумажная фабрика в Ляскеля, производившая в 1905 году оберточную бумагу. После Второй мировой войны фабрика также производила газетную бумагу. Бумажная фабрика в Ляскеля и целлюлозно-бумажная фабрика в Харлу были объединены в одну компанию в 1958 г. С 1973 по 1990-е годы фабрика в Ляскеля производила четверть советской обойной бумаги, а также писчей бумаги. Он прекратил свою деятельность в марте 2004 года. Планируется полная реконструкция завода.

Первоначально Ляскеля входила в состав волости Сортавала, а затем принадлежала муниципалитету Харлу, который был передан Финляндии Советским Союзом. Рядом с работавшими там лесопилками были построены деревообрабатывающий завод и бумажная фабрика в Ляскеля, производившая в 1905 году оберточную бумагу. После Второй мировой войны фабрика также производила газетную бумагу. Бумажная фабрика в Ляскеля и целлюлозно-бумажная фабрика в Харлу были объединены в одну компанию в 1958 г. С 1973 по 1990-е годы фабрика в Ляскеля производила четверть советской обойной бумаги, а также писчей бумаги. Он прекратил свою деятельность в марте 2004 года. Планируется полная реконструкция завода.

Достопримечательности 

На острове Мякисало есть два старинных замка. Памятники строительства посёлка включают здание бумажной фабрики Ляскеля на рубеже 19 и 20 веков, железнодорожный вокзал с его гостиничными зданиями и контору лесопилки  Хииденселя . Другие достопримечательности включают мраморный карьер Калккисаари и братскую могилу советских солдат, павших во время Второй мировой войны.  В начале 1960-х годов на могиле был установлен гранитный обелиск и скульптурные памятники. Так же в посёлке находится памятник Пушкину.

В Ляскеля есть небольшой мотель. Путешественников привлекает маршрут на каноэ из Янисъярви в Хийденсельга вдоль реки Янисйоки.

Голубая дорога ведущая из Норвегии в Россию через Швецию и Финляндию, проходит через Ляскеля.

Экономика 
 Ляскельский бумажный завод (закрыт)
 Мясо-молочное производство ООО «Ладожское»
 Ляскельская ГЭС на реке Янисйоки
 Добыча и производство щебня
 Гостиничные услуги, общественное питание

География и население 
Площадь муниципалитета Ляскеля составляет 555,6 км/ч. Граничит с муниципалитетами Лоймола на северо-востоке, Импилахти на юго-востоке, Сортавала на юго-западе и Харлу на северо-западе.   В муниципалитете протекают реки Янисйоки и Хиихнийоки. Озера Ладога, Хиихняярви и Тенярви. К полезным ископаемым относятся строительный и облицовочный камень, песок и гравий, торф, минеральные краски и глина.   Помимо центра города, в состав муниципалитета входят четыре деревни: Хийденсельга ,Янис, Керисюрья и Пауссу. Помимо Ляскеля, вторым по величине населенным пунктом является Хииденселькя с населением 1500 человек. В селе Пауссу нет постоянных житеей. По данным переписи 2010 г., 82 % населения муниципального образования составляют русские, 8 % белорусы, 4 % карелы и 3 % украинцы.

Улицы Ляскеля

Исторические фотографии Ляскеля

Ссылки 
 Река, по которой спускаются к озеру

Примечания 

Населённые пункты Питкярантского района
Бывшие посёлки городского типа Карелии
Ляскеля